Хуа́н Анто́нио Барде́м (; ) — испанский кинорежиссёр, сценарист. Наиболее известен благодаря своему фильму «», который получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1955 года.

Сын актёров Рафаэля Бардема и Матильды Муньос Сампедро. Брат Пилар Бардем и дядя Карлоса и Хавьера Бардемов.

Биография 
В 1948 году Хуан Антонио Бардем поступил в Институт кинематографии, где познакомился и сдружился с кинорежиссёром Луисом Гарсия Берлангой. Вместе они сняли несколько картин.

Избранная фильмография 
 1951 — Эта счастливая пара / Esa pareja feliz (совместно с Луисом Гарсия Берланга)
 1954 — Комедианты / Cómicos
 1954 — Счастливого рождества / Felices pascuas
 1955 — Смерть велосипедиста / Muerte de un ciclista
 1956 — Главная улица / Calle Mayor (премия ФИПРЕССИ на Венецианском МКФ, Премия Св. Георгия)
 1957 — Месть / La venganza (номинация на Премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке 1958)
 1959 — Сонаты / Sonatas
 1962 — Невиновные / Los inocentes (номинация на Золотого медведя Берлинского МКФ)
 1963 — Ничего не происходит / Nunca pasa nada
 1965 — Механическое пианино / Los pianos mecánicos
 1968 — Последний день войны / El último día de la guerra
 1971 — Варьете / Varietés
 1973 — Совращение Крис Миллер / La corrupción de Chris Miller
 1973 — Таинственный остров / La isla misteriosa (минисериал, совместно с Анри Кольпи)
 1976 — Конец недели / El puente
 1979 — Семь дней в январе / Siete días de enero (фильм о террористическом акте испанских ультраправых в 1977 году, Золотой приз Московского МКФ)
 1981 — Предупреждение (болг. Предупреждението, нем. Die Mahnung) производства Болгарии, ГДР и СССР
 1987 — Лорка, смерть поэта / Lorca, muerte de un poeta (минисериал, шесть серий)
 1993 — Молодой Пикассо / El joven Picasso (минисериал)
 1997 — Окончательный результат / Resultado final

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 Виктор Василенко — к 95-летию со дня рождения испанского режиссёра Хуана Антонио Бардема

Коммунисты Испании
Лауреаты премия «Гойя» за заслуги